Воксайо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 19 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 508,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Воксайон на сайті французького Національного інституту географії
 Воксайон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Воксайон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Воксайон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Воксайон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена